Marco Rossi est un footballeur italien né le  à Seravezza en Italie.

Biographie 

Rossi intègre la sélection espoirs italienne et remporte avec elle l'Euro espoirs 2000 sous les ordres de Marco Tardelli.

Palmarès

En club

En équipe nationale 
  Italie espoirs
 Euro espoirs
 Vainqueur : 2000.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Seravezza
Footballeur italien
Joueur de l'AS Lucchese-Libertas 1905
Joueur de l'US Salernitana 1919
Joueur de la Fiorentina
Joueur du Calcio Côme
Joueur du Genoa CFC
Naissance en avril 1978